Sierra de Santa Cruz kan syfta på:

Guatemala 

 Sierra de Santa Cruz (bergskedja), Departamento de Izabal,

Spanien 

 Sierra de Santa Cruz (ås i Spanien, Aragonien), Provincia de Zaragoza,